Ariano —  pessoa nascida sob o signo astrológico de Áries 
Arianos —  grupo étnico indo-europeu antigo
 Raça ariana —  conceito de etnólogos do século XIX, segundo o qual os atuais povos caucasianos seriam descendentes dos antigos arianos
 Arianismo —  heresia e conflito religioso no cristianismo

Desambiguação